La frase de "me cuesta tanto olvidarte" se puede referirse a:

Me cuesta tanto olvidarte (álbum), álbum de la cantante española Ana Torroja de 2006.
«Me cuesta tanto olvidarte» (canción), canción del grupo musical español Mecano publicada en el álbum Entre el cielo y el suelo de 1986.